Koprivnica est un toponyme qui peut désigner :

En Bosnie-Herzégovine 
 Koprivnica, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

En Croatie 
 Koprivnica, une ville située dans le comitat de Koprivnica-Križevci ;
 Koprivnica, une localité située dans la municipalité de Pleternica, comitat de Požega-Slavonie ;

En Serbie 
 Koprivnica, un village situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
 Koprivnica, un village situé dans la municipalité de Gadžin Han, district de Nišava ;
 Koprivnica, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška
 Koprivnica, un village situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar ;
 Kopernicë/Koprivnica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kamenicë/Kosovska Kamenica, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie) ;

En Slovaquie 
 Koprivnica, un village situé dans la région de Prešov.